Koloff est un nom de famille porté par :
 Ivan Koloff (1942-2017), nom de ring du catcheur canadien Oreal Perras ;
  (1996-), chanteuse américaine ;
 Nikita Koloff (1959-), catcheur américain et père de Kolby Koloff.